Don Benito kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Don Benito (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Don Benito (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar